Jacques Leblanc peut désigner :
 Jacques Leblanc (1921-2012), un physiologiste et professeur québécois ;
 Jacques Leblanc (1950-), un journaliste français, fondateur de Jukebox magazine ;
 Jacques Leblanc (1958-), un comédien et metteur en scène québécois ;
 Jacques LeBlanc, un député libéral à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick
 Jacques Leblanc, un député péquiste à l'Assemblée nationale du Québec de 1981 à 1985 ;
 Jacques Leblanc, un maire de Saint-Rémy-en-Bouzemont-Saint-Genest-et-Isson.

Voir aussi 
 Jacques Le Blanc de La Vignolle (1610-1684), un avocat et historien